|-
| (158801) 2003 SP199||||21 вересня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158802) 2003 SU235||||27 вересня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158803) 2003 SZ257||||28 вересня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158804) 2003 SS269||||28 вересня 2003||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (158805) 2003 SD274||||28 вересня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158806) 2003 SG285||||20 вересня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158807) 2003 SE311||||29 вересня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158808) 2003 SX319||||16 вересня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158809) 2003 SS320||||18 вересня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158810) 2003 TY9||||14 жовтня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158811) 2003 TZ14||||15 жовтня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158812) 2003 TX57||||15 жовтня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158813) 2003 UM18||||19 жовтня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158814) 2003 UZ61||||16 жовтня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158815) 2003 US62||||16 жовтня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158816) 2003 UM90||||20 жовтня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158817) 2003 UX102||||20 жовтня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158818) 2003 UK125||||20 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158819) 2003 UZ136||||21 жовтня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158820) 2003 UK151||||21 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158821) 2003 UC202||||21 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158822) 2003 UC218||||21 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158823) 2003 UG231||||24 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158824) 2003 UY254||||25 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158825) 2003 UZ256||||25 жовтня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158826) 2003 WP96||||19 листопада 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158827) 2003 WM146||||23 листопада 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (158828) 2003 YZ29||||17 грудня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158829) 2003 YB118||||19 грудня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158830) 2004 BQ26||||16 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158831) 2004 CR3||||10 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (158832) 2004 CQ51||||14 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158833) 2004 ET23||||15 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158834) 2004 EV35||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158835) 2004 FX28||||28 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158836) 2004 FD106||||26 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158837) 2004 FE107||||20 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158838) 2004 HH1||||17 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158839) 2004 HC22||||16 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158840) 2004 KS||2004 KS||17 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158841) 2004 KE9||||18 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158842) 2004 LF31||||13 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (158843) 2004 NG||2004 NG||8 липня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (158844) 2004 NK2||||9 липня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (158845) 2004 NJ3||||12 липня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158846) 2004 NY7||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158847) 2004 NB10||||9 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158848) 2004 NM15||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158849) 2004 NH17||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158850) 2004 NU21||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158851) 2004 NV23||||14 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158852) 2004 NR25||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158853) 2004 NJ32||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158854) 2004 ON2||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158855) 2004 OM3||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158856) 2004 OG4||||17 липня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (158857) 2004 OD7||||16 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158858) 2004 PT1||||6 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (158859) 2004 PL3||||3 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (158860) 2004 PY7||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158861) 2004 PC8||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158862) 2004 PK8||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158863) 2004 PV9||||6 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (158864) 2004 PE12||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158865) 2004 PY13||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158866) 2004 PU15||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158867) 2004 PV15||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158868) 2004 PU17||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158869) 2004 PB19||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158870) 2004 PV19||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158871) 2004 PW19||||8 серпня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (158872) 2004 PN21||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158873) 2004 PQ22||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158874) 2004 PP27||||9 серпня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (158875) 2004 PL28||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158876) 2004 PE30||||8 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (158877) 2004 PA31||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158878) 2004 PM31||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158879) 2004 PC44||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158880) 2004 PE45||||7 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158881) 2004 PG50||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158882) 2004 PY50||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158883) 2004 PD52||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158884) 2004 PZ53||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158885) 2004 PO61||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158886) 2004 PW67||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158887) 2004 PK68||||6 серпня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (158888) 2004 PS71||||8 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158889) 2004 PE78||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158890) 2004 PB80||||9 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158891) 2004 PZ82||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158892) 2004 PT83||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158893) 2004 PW83||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158894) 2004 PT84||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158895) 2004 PD85||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158896) 2004 PO85||||10 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158897) 2004 PF91||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (158898) 2004 PX100||||10 серпня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| 158899 Меллорівалі (Malloryvale)||2004 QO||17 серпня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (158900) 2004 QT7||||22 серпня 2004||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|}

Див. також 
 Список астероїдів

158800